En génétique, l'enjambement appelé aussi crossover ou crossing-over, est un phénomène génétique qui a lieu lors de la méiose, dit inégal si les paires sont mal alignées.

 En poésie, l'enjambement est un procédé métrique fondé sur l'inadéquation entre la syntaxe et le mètre d'un vers.

 En musique, l'enjambement ou cross-over ou chiasmatypie est un croisement ou enjambement entre un style de musique et un autre.

 Voir aussi